Понятието род може да се отнася до:
 Род (общност), обществена група
 Род (Древен Рим)
 Род (граматика), граматическа категория
 Род (българска граматика)
 Род (биология) (genus), ниво в биологичната таксономия
 Род (божество), източнославянско божество

Вижте също 
 Пол (феминизъм)